Уганда принимала участие в летних Олимпийских играх 2012 года, которые проходили в Лондоне (Великобритания) с 27 июля по 12 августа, где её представляли 15 спортсменов в четырёх видах спорта. На церемонии открытия Олимпийских игр флаг Уганды нёс пловец Ганзи Мугула.

Летние Олимпийские игры 2012 для Уганды стали успешными — впервые с 1972 года была завоёвана золотая медаль. «Золото» завоевал легкоатлет Стивен Кипротич, ставший лучшим в марафоне. В неофициальном медальном зачёте Уганда заняла 50-е место. На этой Олимпиаде не участвовал ни один представитель Уганды в боксе, что является первым случаем с 1956 года.

Медали

Состав и результаты

Бадминтон 

Мужчины

Лёгкая атлетика 

Мужчины
Беговые виды

Шоссейные виды

Женщины
Беговые виды

Шоссейные виды

Плавание 

Мужчины

Женщины

Тяжёлая атлетика 

Мужчины

Примечания

Ссылки 

 
 

Уганда
2010-е годы в Уганде